De Grand Prix-wegrace van Aragón 2020 was de elfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2020. De race werd verreden op 18 oktober 2020 op het Motorland Aragón nabij Alcañiz, Spanje. De race stond oorspronkelijk gepland op 4 oktober 2020, maar werd uitgesteld door de coronapandemie.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstanden na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2020
Aragón